História
 The Thin Red Line (Batalha de Balaclava)

Literatura
 The Thin Red Line (livro), livro de James Jones 

Cinema
 The Thin Red Line (1964), filme com Keir Dullea e Jack Warden
 The Thin Red Line (1998), filme com Sean Penn e Adrien Brody

Desambiguação